Municipio de Chariton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Chariton (condado de Appanoose, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Appanoose.
 Municipio de Chariton (condado de Chariton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Chariton.
 Municipio de Chariton (condado de Howard, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Howard.
 Municipio de Chariton (condado de Randolph, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de Chariton (condado de Macon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Macon.
 Municipio de Chariton (condado de Schuyler, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Schuyler.